Ахситан II ибн Фарибурз III (1243 — 1260) — правитель государства Ширваншахов, сын Фарибурза III.

Начало правления Ахситана II приходится на период между 1243/4 г. и 1255/6 г. Закарийа ал-Казвини (1203—1283), живший в это время, в своем сочинении упоминает Ахситана II: «Ширван — самостоятельная, независимая область. Её владетеля зовут Ахситан». По словам Закарийа ал-Казвини, «владетель Ширвана был владыкой могущественным, обладателем мощи и силы». Далее он говорит, что Ахситан устремился в те дни против Зиргихгерана, желая овладеть им, по жители отразили его, как до этого отразили владетелей Дербента. Как видно, эти сведения относятся к самому началу правления Ахситана II, до завоевания страны Хулагу-ханом. Далее сообщается о сильно укрепленной крепости в области Ширван под названием БУГУР (Бугурд).

В связи с завоеванием страны монголами в 1229 году строительство значительных сооружений в Ширване продолжается вполть до конца XIII века.

Хулагу, внук Чингис-хана, в феврале 1258 года взял Багдад и казнил последнего аббасидского халифа аль-Мустасима. Хулагу-хан создал на завоёванных обширное государство и основал династию Хулагуидов, или Ильханидов. Ильханы захватили северные области Азербайджана, а также Армению и Грузию. Они отказались признать права Джучидов на эти области, что вызвало столкновение между Золотой Ордой и государством ильханов. В 1262 году войска джучидов дошли до Шемахи, но были разбиты Хулагу-ханом, который захватил Дербенд и двинулся на север. Но вскоре он сам потерпел поражение у реки Терек от Берке и потерял Дербенд и Ширван. В 1265 году Берке опять вторгся в Ширван и дошёл до Куры, но вскоре умер.

В связи с военными действиями, продолжавшимися с перерывами около ста лет, граница между обоими государствами часто менялась, пролегая временами то близ Дербенда, то близ Баку. В состав-государства Ильханов был включен и Ширван как вассальное владение. В 1258 году, когда Хулагу занял Арран и Ширван, Баку попадает под власть Ильханов. Ахситан II спас Ширван от разорения, изъявив полную покорность. Монгольское завоевание положило конец независимости Ширвана. При Ильханах ширваншахи, правившие в своих владениях на правах вассалов, продолжали чеканку монет от своего имени, однако без пышных титулов, ставя на первое место имя монгольского казна. Ширваншахи должны были участвовать вместе со своими ополчениями в походах ильханских государей и выполнять все обязательства в отношении своего сюзерена. Так, ширваншах Ахситан II, сын Фарибурза III, явился примерно в 1256 году в ставку Хулагу-хана вместе с другими феодальными владетелями Рума, Ирака, Хорасана, Азербайджана, Аррана, Ширвана и Грузии, маликами, садрами и знатью «с подобающими дарами» па пути его похода против исмаилитов.

Во время правления ширваншаха Ахситана II положение Ширванского государства было очень тяжелым. В отличие от своих предшественников, на монетах которых фигурировали пышные титулы и лакабы ширваншахов, все монеты Ахситана II, битые со второй половины XIII в., свидетельствуют о вассальной зависимости Ширваншахов. От имени Ахситана II биты два вида медных монет. Монеты первого вида имеют на лицевой стороне имя Мункэ-кагана (1251—1259), четвёртого преемника Чингиз-хана, с-титулами «ал-адил, ал-а’зим» и датой 1255/6 г.; на обороте обычный символ веры, имя халифа ал-Му-ста’сим-биллаха и внизу имя Ахситан ибн Фарибурза без всяких титулов. Эта монета чеканена до взятия Багдада в 1258 году Хулагу-ханом и убийства последнего аббасидского халифа Муста’сима. Указанная на монете дата свидетельствует, что она выпущена до завоевания Хулагу-ханом Ширвана и других стран Закавказья. После этих событий были чеканены монеты второго .вида с несохранившейся датой, титулом казн ал-а’дил, без его имени, монгольской тамгой, символом веры и именем Ахситан ибн Фарибурз. Монеты второго вида биты, по-видимому, после казни халифа ал-Муста’сима и смерти Мункэ, то есть после 1259 года. Характер надписей говорит об усилении власти монголов в Ширване, ухудшении положения ширваншаха и признании им вассальной зависимости от них. Кроме монет от Ахситана II дошла надпись, обнаруженная Б. Дорном в ханаке на реке Пирсагат. Персидская надпись на минарете мечети в ханаке содержит дату мохаррем январь — февраль 1256 г. и имя ширваншаха Ахситана II ибн Фарибурза III. Найдена также другая надпись на персидском языке на полуразрушенном здании в бывшем Шемахинском уезде, между селениями Нагара-хана и Талыш-Нури, где сообщается: «Это здание построено Вире [Пире] Сыддиком во время царя возвышенного, ширваншаха высочайшего Джалал ад-Дина [величие религии] Ахситан ибн Фарибурза. В дату года пятого и пятидесятого и шестисотого» 1257 г. Высокие титулы в этих надписях не отражают реальное положение ширваншаха, который подчинился монгольским завоевателям, признав себя их вассалом.

Правление Ахситана II продолжалось недолго. В 1260 году он был убит по приказу Хулагу-хана. По сообщению арабского автора Ибн аль-Фувати, «Ала ад-Дин Фарибурз ибн Гуштасб ал-Ширвани — владетель Ширвана. Из древнего рода. Упомянутый Ала ад-Дин — отец владетеля Ширвана малика Ахситана, которого убил великий султан Хулагу-хан в 1260 году» Чем было вызвано убийство Ахситана II, источники не сообщают.

Примечания

Литература 
 

Ширваншахи